Elliniká kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Elliniká (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Elliniká (ort i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar